Tammuz – nome di una divinità Babilonese
 Tammuz – decimo (o undicesimo) mese del calendario ebraico
 Tammuz – corrisponde nel calendario siriaco al giugno latino.